Charles Marsham, I conte di Romney – nobile e politico inglese
 Charles Marsham, II conte di Romney – nobile e politico inglese
 Michelle May Romney Marsham Antonia Gomez – attrice britannica